

Geografia 
 McAlister – comunità non incorporata della contea di Quay, Nuovo Messico, Stati Uniti d'America

Persone 
 Chris McAlister – ex giocatore statunitense di football americano
 Jim McAlister – allenatore di calcio ed ex calciatore statunitense
 Luke McAlister – ex rugbista a 15 neozelandese